Малые Копани () — село в Голопристанском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2159 человек. Почтовый индекс — 75632. Телефонный код — 5539. Код КОАТУУ — 6522383801.

Местный совет 
75632, Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Малые Копани, ул. Гагарина, 48

Ссылки 
 Малые Копани на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Голопристанского района